Sodäre (jiný přepis: Sodere) nebo Sodore může být:

 Sodäre (sídlo) – sídlo v Etiopii
 Sodore, též Sodäre či Sodere – sopečné pole v Etiopii

Reference